Souvigny, commune de l'Allier
 Souvigny-de-Touraine, commune d'Indre-et-Loire
 Souvigny-en-Sologne, commune de Loir-et-Cher

Article connexe